Amblytenes lunatica är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1930. Amblytenes lunatica ingår i släktet Amblytenes och familjen fransmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fransmalar
lunatica